Mystery Mansion – cortometraggio del 1928 diretto da Harry Delf
Mystery Mansion – film del 1983 diretto da David E. Jackson
Mystery Mansion – serie tv del 1964